Organenwet (België)
 Wet op de orgaandonatie (Nederland)